Magnus II Haraldsson (1045/50–1069) – król Norwegii
 Magnus II (zm. 1373) – książę Brunszwika i Lüneburga
 Magnus II Eriksson (1316–1377) – król Szwecji, król Norwegii (jako Magnus VII)
 Magnus II (1441–1503) – książę Meklemburgii